Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Simon Aspelin e Todd Perry che hanno battuto in finale Julian Knowle e Jürgen Melzer 6-1, 7-6(3).

Teste di serie

 Simon Aspelin /  Todd Perry (campioni)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (finale)

 Jonas Björkman /  Thomas Johansson (primo turno)
 Michail Južnyj /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Open 2006